Acanthocinus nodosus  — вид жуков-усачей из подсемейства ламиин. Распространён на Аляске, в восточных США и Канаде. Кормовым растением личинок являются хвойные растения, например, сосна ладанная.

Примечания

См. также 
 Acanthocinus obliquus

Усачи длинноусые
Насекомые Северной Америки
Животные, описанные в 1775 году